Miejscowości w Kanadzie:
 Armstrong (Ontario)
Miejscowości w USA:
 Armstrong – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Emmet
 Armstrong – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Howard
 Armstrong – miejscowość w stanie Oklahoma, w hrabstwie Bryan
Gminy w USA:
 Armstrong (ang. Armstrong Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Vanderburgh
 Armstrong (ang. Armstrong Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Indiana
 Armstrong (ang. Armstrong Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Lycoming
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Armstrong (ang. Armstrong County) – w stanie Pensylwania
 hrabstwo Armstrong (ang. Armstrong County) – w stanie Teksas

Inne:
 Armstrong – brytyjskie przedsiębiorstwo stoczniowe i zbrojeniowe

Osoby:
 Neil Armstrong – astronauta, pierwszy człowiek na Księżycu
 Edwin Howard Armstrong – amerykański radiotechnik i wynalazca
 Billie Joe Armstrong – wokalista i gitarzysta amerykańskiego zespołu Green Day
 George Armstrong Custer – amerykański generał
 Karen Armstrong – brytyjska badaczka religii
 Kelley Armstrong – kanadyjska pisarka fantasy
 Lance Armstrong – amerykański kolarz
 Louis Armstrong – amerykański trębacz jazzowy, wokalista i kompozytor
 William Lester Armstrong – amerykański polityk
 Armstrong – klan szkocki
 Ken Armstrong (ujednoznacznienie)